Home invasion – tema cinematografico
 Home Invasion – album di Ice-T del 1993
 Ransom - Donne in ostaggio (Home Invasion) – film per la televisione del 1997 diretto da David Jackson
 Il gioco della vendetta (Home Invasion) – film per la televisione del 2012 diretto da Doug Campbell
 Assediati in casa (Home Invasion) – film del 2016 diretto da David Tennant